Con il nome di San Basso sono celebrati:

San Basso, martire in Tracia con i santi Agapito, Dionigi ed altri quaranta compagni di fede, celebrato il 20 novembre
San Basso, martire ad Alessandria d'Egitto in data imprecisata, insieme ai santi Antonio e Protonico, celebrato il 14 febbraio
San Basso di Lucera (†118), presunto vescovo di Lucera e martire sotto l'imperatore Traiano, celebrato il 5 dicembre
San Basso di Nizza (†250), vescovo di Nizza e martire, celebrato il 5 dicembre
San Basso (†304), martire a Roma insieme ai santi Massimo e Fabio, celebrato l'11 febbraio